Kdo přežije: Perlové ostrovy (v anglickém originále Survivor: Pearl Islands) je sedmá sezóna televizní reality show Kdo přežije. Kmeny jsou pojmenovány po dvou nejslavnějších pirátech. Kmen Drake podle Sira Francise Drakea a kmen Morgan podle Henryho Morgana. Oba kmeny mohly doplavat nejprve do malé rybářské vesničky. Měly k dispozici 100 Panamských balboa díky nim mohly koupit důležité věci pro kmen jako nůž, lano, křesadlo, ovoce a hlavně člun který je dopravil na jejich ostrov. Rupertovi z Drakea se povedlo okrást kmen Morganovců o boty a díky tomu pro Drakeovce získal nůž a ananas. Sandra dokonce vyměnila svůj zlatý řetízek za grilovaná kuřata, 2 nože a pepř.
Ve finále právě Sandra Diaz-Twine porazila skautskou vedoucí Lillian Morris v poměru 6–1.

Základní informace

Související články 
 Kdo přežije

Kdo přežije
Řady televizních pořadů